Thea může znamenat:

 thea, θεά – starořecký výraz pro bohyni
 Thea – ženské jméno
 alternativní přepis jména Theia
 vesnice v řecké Achaii
 Thea (seriál) – americký sitcom z let 1993 až 1994

Související články 

 Theia (rozcestník)